Ernst Kühlbrandt ist der Name folgender Personen:

*Ernst Kühlbrandt (Schriftsteller) (1857–1933), Schriftsteller aus Siebenbürgen
Ernst Kühlbrandt (Maler) (1891–1975), Pferdemaler aus Siebenbürgen